Plantas
 Rodriguezia venusta, variedade orquidácea conhecida como "véu-de-noiva"

Outros
 Vestido de casamento, o vestuário matrimonial
 Véu de Noiva (telenovela), telenovela brasileira (1969)
 Vende-se um Véu de Noiva, telenovela brasileira (2009)

Desambiguações de televisão
Desambiguações de geografia